46-й чемпионат СССР по русским шашкам прошёл 12—22 ноября в Таллине. Турнир проводился в два этапа с участием сильнейших спортсменов союзных республик, Москвы и Ленинграда. На первом этапе участвовали 32 шашиста, среди которых было 6 гроссмейстеров, 24 мастера спорта и 2 кандидата в мастера спорта. Он проводился по швейцарской системе в 9 туров. Второй этап проводился по круговой системе. В нём приняли участие 10 сильнейших шашистов первого этапа, среди которых было 3 гроссмейстера и 7 мастеров спорта. Результаты первого этапа учитывались. Места участников не попавших в финал определялись по итогам первого этапа.

Чемпионом страны стал москвич Александр Шварцман, на втором месте бакинец Виталий Габриелян, бронзовым призёром стал москвич Александр Кандауров.

Положение после первого этапа

Финал

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1987 №5 с. 4-6

Спортивные соревнования в Таллине
1986 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Чемпионаты СССР в 1986 году
Ноябрь 1986 года
1986 год в Эстонии